As eleições para a Assembleia da República de 2015, também designadas como eleições legislativas portuguesas de 2015, realizaram-se no dia 4 de outubro de 2015, domingo. A data foi definida pelo Presidente Aníbal Cavaco Silva a 22 de julho de 2015. A campanha eleitoral decorreu entre os dias 20 de setembro e 2 de outubro de 2015.

A legislatura que terminava foi marcada por um período difícil devido à aplicação de várias medidas de austeridade no âmbito do programa de resgate pedido ao FMI/BCE/UE (Troika). O governo PSD-CDS, liderado por Passos Coelho, sofreu forte contestação, em especial em 2012 com as medidas anunciadas pelo então ministro das Finanças Vítor Gaspar. No verão de 2013, Paulo Portas (líder do CDS) ameaçou romper com a coligação de governo, mas após um novo acordo e uma remodelação governativa, o governo PSD-CDS manteve-se no poder. Apesar da dureza do resgate, Portugal concluiu o programa de resgate em 2014 sem qualquer extensão adicional, e tinha começado a dar sinais de retoma económica a partir de então.

Numas eleições em que o recorde de abstenção foi novamente batido (cerca de 44%), a coligação Portugal à Frente (PSD-CDS) conseguiu impor-se e vencer as eleições com cerca de 39% dos votos. Esta vitória foi considerada surpreendente, tendo em conta o contexto duro de governação da legislatura 2011-2015. Apesar da vitória, o centro-direita perdeu a maioria que detinha até então, e ficou dependente de um hipotético acordo com o PS para se manter no poder.

Quanto ao PS, liderado por António Costa desde 2014 após derrotar António José Seguro nas primárias socialistas, obteve um resultado inferior às suas intenções, tendo conseguido apenas 32,3% dos votos. Os socialistas não conseguiram, como pretendiam, capitalizar o descontentamento de parte do eleitorado em relação ao governo PSD-CDS, devido a uma campanha considerada pouco entusiasmante, e a vários erros cometidos durante a mesma.

O Bloco de Esquerda (BE) foi a grande surpresa destas eleições, ao conseguir o seu melhor resultado de sempre, obtendo mais de 10% dos votos e 19 deputados, mais do dobro do resultado que tinham obtido em 2011. O Bloco, liderado por Catarina Martins, conseguiu mobilizar o eleitorado descontente com as medidas de austeridade aplicadas nos anos anteriores, e graças a estes resultados afirmou-se como o terceiro maior partido nacional.

A coligação PCP-PEV voltou a crescer eleitoralmente num percurso começado em 2005, e obteve o seu melhor resultado eleitoral desde 1999, ao conseguir 8,3% dos votos e 17 deputados. Apesar desta subida, comunistas e verdes viram-se ultrapassados pelo Bloco.

Por fim, destacou-se a eleição de um deputado, no círculo eleitoral de Lisboa, pelo PAN (Pessoas-Animais-Natureza), que se tornou no primeiro novo partido a eleger um deputado desde da entrada do Bloco de Esquerda na Assembleia da República 16 anos antes, em 1999.

Após as eleições, iniciou-se um longo impasse para a formação de um novo governo, que só veio a terminar em finais de novembro, quando António Costa tomou posse como Primeiro-Ministro de um governo minoritário do PS com o apoio parlamentar do BE, do PCP e do PEV. Foi a primeira vez, desde o 25 de Abril, que o partido ou coligação vencedora das eleições não liderou o governo, e também a primeira vez que o PS formou governo graças ao apoio dos partidos à sua esquerda (já tinha governado anteriormente com CDS em 1978, e com o PSD em 1983).

Listas concorrentes 
(por ordem alfabética da designação oficial do partido/coligação)a)

O Partido Democrático do Atlântico (PDA) começou por anunciar que integraria a coligação Agir, o que não se verificou; apresentou candidatura a um único círculo eleitoral (Açores), que foi aceite, mas acabou por ser extinto a 1 de setembro; apesar de constar do boletim de voto, todos os votos no PDA serão considerados nulos.

 a) O Nova Democracia (PND), o Partido Operário de Unidade Socialista (POUS) e o Partido Liberal Democrata (PLD) optaram por não concorrer. O segundo apoia oficialmente o LIVRE/Tempo de Avançar, enquanto os dois restantes se encontram em processo de extinção.
 b) Coligação entre o Partido Trabalhista Português (PTP) e o Movimento Alternativa Socialista (MAS), incluindo membros do movimento político Agir.
 c) O PTP concorre separadamente do MAS no círculo eleitoral da Madeira, e em representação da coligação Agir (já que o MAS não concorre na Madeira).
 d) Coligação permanente entre o Partido Comunista Português (PCP), o Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) e integrando membros da associação política Intervenção Democrática (ID)
 e) Apoiado pelo Partido Operário de Unidade Socialista (POUS).
 f) Coligação entre o Partido Social Democrata (PPD/PSD) e o CDS – Partido Popular (CDS–PP).
 g) O PPD/PSD concorre separadamente do CDS–PP nos círculos eleitorais da Madeira e dos Açores.
 h) O CDS–PP concorre separadamente do PPD/PSD no círculo eleitoral da Madeira.
 i) O CDS–PP concorre em coligação com o PPM na Aliança Açores, no círculo eleitoral dos Açores.

Distribuição de deputados por círculos eleitorais 

A seguinte tabela contém o número de deputados que cada círculo eleitoral pode eleger. Relativamente ao último ato eleitoral Santarém perde um deputado passando de 10 para 9 e Setúbal elege mais um passando de 17 para 18.
Assim acentua-se a relevância eleitoral de 5 distritos (Aveiro, Braga, Lisboa, Porto e Setúbal) que representam 23 % dos círculos eleitorais e elegem 60 % dos deputados.

Cabeças-de-lista por círculo eleitoral 

 - Os partidos estão ordenados pelos resultados das Eleições Legislativas de 2011(PSD e CDS concorreram separados; PTP concorreu isoladamente; MAS, L/TDA, JPP, PDR, NC e PURP - partidos novos)
 - PSD e CDS-PP concorrem em coligação em todos os círculos (Portugal à Frente), excepto nos Açores, em que o CDS concorre em coligação com o PPM, e na Madeira, em que concorrem separadamente
 - PTP e MAS concorrem em coligação (com a designação AGIR, nome do movimento criado por Joana Amaral Dias, que se juntou ao PTP), excepto na Madeira, em que a lista de candidatos desta coligação é apenas representada pelo PTP.
 - O PPM concorre em coligação com o CDS-PP no círculo dos Açores (Aliança Açores)

Debates

Debates entre partidos com assento parlamentar

Debates com partidos sem assento parlamentar

Debates entre cabeças de lista

Sondagens 

A seguinte tabela mostra as sondagens de opinião realizadas sobre a intenção de voto dos portugueses antes das eleições e no dia das eleições (sondagem à boca das urnas). Apenas estão listados os partidos que estão actualmente representados na Assembleia da República. Inclui-se também o resultado das eleições legislativas portuguesas de 2011 para referência
 * Recorde-se que PPD/PSD e CDS-PP estavam em coligação desde 2011.

Resultados nacionais

Formação do novo governo 
O Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e a CDU começaram as negociações para formar um governo de esquerda com maioria parlamentar, para evitar que a coligação de direita forme um novo governo. Se essa coligação se materializar, será a primeira coligação de partidos de esquerda desde que a Constituição de 1976 entrou em vigor.

Em 19 de outubro de 2015, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, rejeitou a proposta para formar um governo de coligação com a aliança de direita Portugal à Frente. No dia seguinte, António Costa afirmou que o Partido Socialista inviabilizaria qualquer governo liderado por Pedro Passos Coelho e apoiado pela coligação Portugal à Frente. No mesmo dia, António Costa garantiu ao presidente Cavaco Silva que o Partido Socialista tinha condições para formar um governo apoiado no parlamento pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista Português. Após as audições aos partidos por parte do Presidente da República, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português e o Partido Ecologista "Os Verdes" expressaram a sua disponibilidade para apoiar, na Assembleia da República, um governo do Partido Socialista.

Entre os cenários mais prováveis para a formação de um novo governo, incluíam-se os seguintes:
 Governo de coligação de esquerda incluindo o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português;
 Governo minoritário de direita (Portugal à Frente), com o apoio parlamentar do Partido Socialista (rejeitado por António Costa);
 Governo minoritário do Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português;
 Governo minoritário de direita (Portugal à Frente), sem o apoio parlamentar do Partido Socialista (rejeitado por António Costa; sem apoio parlamentar maioritário);
 Governo provisório (ou interino, ou de gestão), até que se realizem novas eleições, num prazo não inferior a 6 meses.

Em 22 de outubro de 2015, o presidente Cavaco Silva indigitou Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro. No entanto, todos os partidos da esquerda parlamentar afirmaram que rejeitariam um novo governo de direita. Uma vez que a esquerda parlamentar tinha a maioria dos deputados na Assembleia da República e depois de uma moção de rejeição votada por toda a oposição (incluindo o PAN), o novo governo teve uma duração muitíssimo curta.

António Costa foi indigitado a 24 de novembro e a 26 de novembro assumiu o cargo de primeiro-ministro.

Partido mais votado por concelho (mapa)

Partidos mais votados por capital de distrito/região

Resultados por concelhos 
A seguinte tabela contem os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional:

Distribuição por círculos eleitorais 
A seguinte tabela contêm os resultados obtidos pelos partidos ou coligações que tenham tido, pelo menos, 1% dos votos expressos a nível nacional.

Tabela de resultados por círculos eleitorais

Açores

Aveiro

Beja

Braga

Bragança

Castelo Branco

Coimbra

Évora

Faro

Guarda

Leiria

Lisboa

Madeira

Portalegre

Porto

Santarém

Setúbal

Viana do Castelo

Vila Real

Viseu

Europa

Fora da Europa

Ver também 
 Eleições legislativas de Portugal

Ligações externas 
 Sítio da Comissão Nacional de Eleições (CNE)
 Tabela de todas as sondagens (Marktest)
 Sondagens (ERC)
 Portal do eleitor (DGAI)
 Eleições Legislativas 5 Junho 2011 (DGAI/ITIJ)
 Partidos registados e suas denominações, siglas e símbolos (Tribunal Constitucional)
 Eleições Legislativas 2019

Eleições legislativas portuguesas de 2015
Portugal
Legislativas
2015
2015 em Portugal